Bortom horisonten kan syfta på:

Bortom horisonten (roman) – även Blå månen, en roman av James Hilton, originaltitel Lost Horizon

Filmer 
 Bortom horisonten (film, 1937) – en amerikansk äventyrs/fantasyfilm från 1937 i regi av Frank Capra, originaltitel Lost Horizon
 Bortom horisonten (1973) – en amerikansk musikalfilm från 1973 i regi av Charles Jarrott, originaltitel Lost Horizon
 Bortom horisonten (film, 1999) – en tysk film av Peter Kahane från 1999, originaltitel Bis zum Horizont und weiter